Низшие жвачные () — инфраотряд подотряда жвачные семейства китопарнокопытных. Включает единственное ныне существующее семейство — оленьковые.

Систематика 
Tragulina — таксон, сестринский по отношению к инфраотряду Pecora. Tragulina включает одно современное семейство Tragulidae, а также несколько вымерших семейств, хотя вымершие представители, в настоящее время классифицируемые внутри Tragulina, заставляют его считаться парафилетическим.

Положение Tragulina среди парнокопытных показано на следующей кладограмме:
:

Классификация 
 † Семейство Prodremotheriidae
 † Семейство Hypertragulidae
 † Семейство Praetragulidae
 Семейство Оленьковые (Tragulidae)
 † Семейство Archaeomerycidae
 † Семейство Lophiomerycidae

Примечания 

 
Живые ископаемые